Григорий Евсеевич Десятник (, Киев, СССР) — советский и украинский режиссёр и сценарист неигрового кино, киновед, экранный педагог, композитор и поэт-песенник.

Биография 
Член Национальных союзов кинематографистов и журналистов Украины

В 1973—2003 гг. — режиссёр Украинской студии телевизионных фильмов. Автор более ста научно-популярных, документальных, учебных теле- и кинофильмов, десятков сценариев и дикторских текстов,  учебников по кинотелеисскуству, тележурналистике. Автор  множества гражданственных, спортивных, лирических, военно-патриотических песен, ряд которых входит в репертуар Академического ансамбля песни и танца Пограничной службы Украины.

Создатель жанра научно-популярного телевизионного кино на украинском телевидении.

Фильм «Дорогами открытий» (1987) награждён первым призом Международного фестиваля научно-популярных фильмов в Париже.

Созданные телевизионные циклы 
 «История электросварки»(8 серий)
 «История Киева»(13 серий)
 «Музеи Киева»(12 серий).

Созданные фильмы 
«Серьёзный экзамен», «Алгоритм качества», «Вечный огонь», «Черкассы», «Луцк», «Славяногорск», «Тарханкут», «Взлет разрешается», «В литейном цехе-МДН», «Металлы и сплавы из пара», «Как укротить трещину», «Исследование операций», «Элементы линейного программирования», «Гражданин верноподданный», «Десятинная церковь», «Ответственность принимаю на себя», «Другой цены нет», «Банк», «Викентий Хвойка», "О подвиге, о славе, о судьбе", "Несущий факел" и мн. др

Сценарии 
Сценарии телевизионных киноциклов «История Киева», «Музеи Киева»;«История Украины»(пять серий); сценарии научно-популярных кинофильмов из цикла «Киевские зодчие»(реж. В.Соколовский): «Йоган-Готфрид Шедель», «Степан Ковнир», «Андрей Меленский», «Иван Григорович-Барский»(все совм. с Л.Федоровой), «Александр Шиле», «Александр Вербицкий», «Валериан Рыков»; сценарии документальных и научно-популярных фильмов:
«И добрым словом помяну», «Самойло Величко» и др.,дикторский текст полнометражного док. телефильма о Г.Сковороде «Пейзаж души после исповеди» и др.

Научно-методические работы 
 «Проблемы своеобразия жанров и мастерство создания документального телевизионного фильма». Изд-во Киевского университета,1973;
 «Основы режиссуры телевидения и телевизионного кино»-К.: КиМУ, 2011.- 289 с.
 «Монтаж экранных произведений». Словарь-справочник.- К. : КиМУ, 2012.- 266 с.(на укр. языке)
 «Определяющие этапы истории киноискусства и телевидения».- К. : КиМУ, 2012. −293 с. (на укр. языке)
 "История документального кино и телевизионного фильма. Определяющие этапы. — К. : КиМУ, 2012. — 285 с.(на укр. языке)
 Г. Десятник, С. Полешко «Профессия: телевизионный ведущий". — К. : КНУ, 2017. — 173 с. (на укр. языке)
 "Виды, жанры и типы экранного творчества": словарь-справочник. - К. : КиМУ, 2013. - 323 с. (на укр. языке)
 А. Безручко, Г. Десятник "Кинотелережиссура как учебная дисциплина и методика её преподавания" : учебник. - К. : КиМУ, 2013. - 244 с. (на укр. языке).
 "Работа над экранным произведением. Методология": учебное пособие. - К. : КиМУ, 2014. - 389 с. (на укр. языке)
 С. Горевалов, Г. Десятник "Вступление в специальность кино-, телеискусство": учебное пособие. - К. : КНУ, 2014. - 139 с. (на укр. языке)
 "Профессиональный анализ экранных произведений": учебное пособие. - К. : КиМУ, 2015. - 236 с. (на укр. языке). 
 "Основы кино и телевидения" : учебное пособие. - К. : КиМУ, 2015. - 302 с. (на рус. языке) 
 "Краткая история кино и телевидения" : учебное пособие. - К. : КиМУ, 2015. - 502 с. (на рус. языке) 
 "Экранное творчество" : учебный терминологический словарь. - К. : КиМУ, 2016. - 448 с. (на рус. языке) 
 "Основы экранной документалистики" - К. : КНУ, 2016. - 288 с. (на укр. языке)
 Основы научно-популярного кино и познавательного телевидения". - К.: КНУ, 2018. - 164 с. ( на укр. языке) 
 Профессия: режиссёр кино и телевидения". - К.: Институт журналистики КНУ, 2018. - 88 с. (на укр. языке) 
 Г. Десятник, А. Ищенко "История телевидения". - К.: Институт журналистики КНУ, 2018. - 94 с. ( на укр. языке) и др.

Ссылки 
 (на укр. языке)
 (на укр. языке).
 Полешко С.М. Технико-пропагандистские фильмы на телевидении. Из истории украинского телевизионного кино.// Научно-практические исследования развития творческого процесса в разных видах искусства : коллективная монография. - К. : КиМУ, 2014. - Т. 3. - 241 с. - С. 92-114. (на укр. языке)